

Patronyme 

 Ana Cañas (née en 1980), une actrice et auteure-compositrice-interprète brésilienne ;
 Carlos Cañas (1924-2013), un artiste peintre salvadorien ;
 Guillermo Cañas (né en 1977), un joueur de tennis argentin ;
 Juan José Cañas (1826-1918), un poète, militaire et diplomate salvadorien.

Toponyme 

 Cañas, une ville de la province de Guanacaste au Costa Rica ;
 Cañas, un canton de la province de Guanacaste au Costa Rica ;
 Cañas, une commune du nord de l’Espagne, dans le canton de Nájera ;
 Canas, une municipalité de l'État de São Paulo au Brésil ;
 , une localité du district de Tonosí dans la province de Los Santos au Panama.

Autres 
Cañas peut aussi désigner :
 Cañas, une préparation pâtissière traditionnelle dans de nombreuses régions d'Espagne.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme